Charles Kunstler
 Paulette Guinchard-Kunstler